Der Name Fahrn bezeichnet:
einen Ortsteil der Gemeinde Mörschwil im Kanton St. Gallen, Schweiz
einen Teil des Stadtbezirks Walsum der Stadt Duisburg, Deutschland